Кик Пири (; род. 20 июля 2000 года, Бостон, США) — нидерландский футболист, защитник клуба «Аякс», выступающий на правах аренды за «Эксельсиор».

Клубная карьера 
Пири является воспитанником «Херенвена». В академию этого нидерландского клуба его взяли в 2006 году. Окончил её он в 2017 году. С сезона 2016/2017 привлекается к основному составу команды. 17 мая 2017 года дебютировал в плей-офф Эредивизи в поединке против «Утрехта», выйдя на замену после перерыва вместо Джерри Сен Жюста. Всего в дебютном сезоне провёл два матча.

17 апреля 2019 года подписал пятилетний контракт с амстердамским «Аяксом».

В июле 2020 года перешёл на правах аренды в «Твенте».

Личная жизнь 
Родился в Бостоне, но через три месяца после рождения вернулся с родителями в Нидерланды. Имеет двойное гражданство — США и Нидерландов. Отец — , выступал за сборную Нидерландов по хоккею на траве, а ныне является профессором эндоскопической хирургии в Университетском медицинском центре Гронингена, мать — Даниелла. Его старший брат Стейн тоже играл в молодёжной команде «Херенвена», но завершил карьеру в возрасте 19 лет. Младший брат, Так, играет на позиции вратаря за юношеский состав «».

Достижения 
«Аякс»
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Твенте»